Stefan Kamiński (1859–1941) – biskup i zwierzchnik Polskiego Niezależnego Kościoła Katolickiego w Stanach Zjednoczonych
 Stefan Kamiński (1897–1966) – polski komandor podporucznik, podczas kampanii wrześniowej dowódca II dywizjonu bojowego i 3 batalionu morskiego, kawaler Orderu Virtuti Militari
 Stefan Kamiński (1907–1974) – polski księgarz, antykwariusz, wydawca i bibliofil związany z krakowskim środowiskiem artystycznym
 Stefan Kamiński (1916–1993) – polski technik mechanik, polityk